Ким Хён Джик (10 июля 1894, Мангёндэ — 5 июня 1926, Провинция Цзилинь) — борец за независимость Кореи, отец основателя КНДР Ким Ир Сена.

Биография 
О биографии известно немного. Родился 10 июля 1894 года в деревне Мангёндэ пике Мунъюнгбон в 12 км от Пхеньяна. Сын крестьянина Ким Бо Хёна (1871—1955). Учился в школе Сунсиль, открытой американскими миссионерами, стал сначала учителем, а затем занялся траволечением.

Вместе с женой Кан Бан Сок и детьми посещал протестантскую церковь, занимался миссионерством.

Согласно официальной биографии Ким Чен Ира, был одним из руководителей антияпонского национально-освободительного движения и инициировал изменение его характера от националистического к коммунистическому. Эта точка зрения оспаривается иностранными учеными и независимыми источниками, которые утверждают, что его оппозиционная деятельность сводилась к жалобами на жизнь в условиях японской оккупации. Ким Ир Сен также утверждал, что его предки участвовали в , приведшее к Корейской экспедиции США, однако это также ставится под сомнение.

Умер от многочисленных заболеваний, в том числе обморожения третьей степени.

Семейное древо Кимов

Примечания 

Революционеры Кореи
Кимы (правящая семья КНДР)
Родители руководителей КНДР